Clyde kan syfta på:

 HMNB Clyde – en marinbas i Storbritannien, se Faslane Base

Geografi

Australien 

 Clyde (del av en befolkad plats), Victoria, Casey, 
 Clyde (ort i Australien, New South Wales), Parramatta,

Kanada 

 Clyde (ort i Kanada, Alberta), 
 Clyde (flygplats),

Nya Zeeland 

 Clyde (ort i Nya Zeeland, Otago, Central Otago District, lat -45,19, long 169,32),

Storbritannien 

 Clyde – en  flod i Skottland

USA 

 Clyde, Kansas, ort, Cloud County, 
 Clyde, North Carolina, ort, Haywood County, 
 Clyde, Texas, ort, Callahan County, 
 Clyde, New York, Wayne County, 
 Clyde, New Jersey, Somerset County, 
 Clyde, Ohio, ort, Sandusky County, 
 Clyde, Kalifornien, Contra Costa County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar